Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Julie Halard-Decugis e Corina Morariu che hanno battuto in finale Tina Križan e Katarina Srebotnik 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Julie Halard-Decugis /  Corina Morariu (campionesse)
 Nana Miyagi /  Paola Suárez (semifinali)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)
 Rita Grande /  Meghann Shaughnessy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2000